

Patronymes 

 Mikaël Cherel ( - ), coureur cycliste français.
 Alphonse Chérel, fondateur en 1929 de la méthode Assimil.

Toponyme 

 Col de Chérel, col du Massif des Bauges.

Patronyme breton